Radeč steht für:

Orte in Tschechien:
 Radeč (Kacanovy), Ansiedlung in der Gemeine Kacanovy, Okres Semily, Liberecký kraj
 Radeč (Nedrahovice), Ortsteil der Gemeinde Nedrahovice, Okres Příbram, Středočeský kraj
 Radeč (Úpice), Ortsteil der Stadt Úpice, Okres Trutnov, Královéhradecký kraj
 Radeč (Žandov), Ortsteil der Stadt Žandov, Okres Česká Lípa, Liberecký kraj
 Radeč, früherer Name von Obora (Chomutice), Ortsteil der Gemeinde Chomutice, Okres Jičín,  	Královéhradecký kraj

Berge in Tschechien:
 Radeč (Křivoklátská vrchovina) (721 m n. m.), höchste Erhebung der Křivoklátská vrchovina, Brdská oblast
 Rovná Radeč (398 m n. m.), Berg in der Jičínská pahorkatina, Nordböhmisches Tafelland